Corral hace referencia a varios artículos:

Recinto 
 Corral, recinto para albergar ganado;
Corral, aprisco para cerrar ganado;
 Corral de pesca, cercado para pesca hecho en ríos o en la costa del mar;
 Corrala, corral de vecinos, casa de vecindad con corredores, conventillo o inquilinato.

Teatro
 Corral de comedias;
 Corral de comedias de Almagro, el mejor conservado de los dedicados al teatro en la España del Barroco.
 Corral de Comedias de Alcalá, corral de comedias en la ciudad de Alcalá de Henares (España);
 Corral del Coliseo, corral de comedias en la ciudad de Sevilla (España);
 Corral del Carbón, alhóndiga hispanoárabe en la ciudad de Granada (España);

 Geografía 
  Localidades en Argentina 
 Corral de Bustos, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba;
 Corral Quemado, desambiguación;
 Alpa Corral, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba;
 Cabra Corral, departamento La Viña, provincia de Salta;
 Caspi Corral, departamento Figueroa, provincia de Santiago del Estero;
 Suncho Corral, departamento Ibarra, provincia de Santiago del Estero;

  en Chile 
 Corral, comuna de la Región de los Ríos;
 Bahía de Corral, alrededor de la ciudad anterior;
 El Corral, localidad del Valle de El Carmen, comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama.
 El Corral (Atacama), localidad del Valle de El Tránsito, comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama.

  Localidades en España 
 Corral (Cartes), Cantabria;
 Corral (Quirós), Asturias;
 Corral de Almaguer, provincia de Toledo;
 Corral de Ayllón, provincia de Segovia;
 Corral de Calafat, provincia de Alicante;
 Corral de Calatrava, provincia de Ciudad Real;
 Corral de Duratón, provincia de Segovia;
 Corral de las Arrimadas, provincia de León;
 Corral-Rubio, provincia de Albacete;
 El Corral (Almería), provincia de Almería;

  en Panamá 
 Bajo Corral, corregimiento de la provincia de Los Santos;

 Personas 
 Corral de Villalpando, yeseros renacentistas conocidos en los textos como hermanos Corral de Villalpando'';
 Jerónimo del Corral, maestro yesero del Renacimiento;
 Pedro María Corral Corral (1963), periodista, historiador, escritor, político español;
 Ramón Corral (18??-19??), vicepresidente de México de 1904 a 1911;